Bohuňovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bohuňovice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Bohuňovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar